Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Chaumière :

Belgique 
 Rue de la Chaumière à Bruxelles

France 
 Rue de la Chaumière à Elven
 Rue de la Chaumière à Le Plessis-Robinson
 Rue de la Chaumière (ancienne, Paris) ancienne voie de Paris devenue rue Laugier
 Rue de la Chaumière à Voiron

Notes et références 

Chaumière Rue